Abib steht für:
 Abib (Vorname), arabischer Vorname
 Abib (Ährenmonat), biblische Bezeichnung für den sechsten Monat im kanaanitischen Kalender
 arabische Bezeichnung für den elften Monat im altägyptischen Kalender, siehe Ipip